Labbé kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Labbé (ö i Antarktis, lat -65,17, long -64,26), 
 Labbé (ö i Antarktis, lat -63,29, long -57,92), 

Robotskapade Antarktisförgreningar